Dahan kan syfta på:

 Dahan (solarperiod) (大寒) – den 24:e solarperioden i kinesiska kalendern
 Dahan (flod) – en flod i Taiwan, kinesiska 大漢溪 
 Dahan (köping) – en köping i Kina
 Dahan-e Nayak – ett berg i Afghanistan
 Dahan (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Se även 
 Dahan Shan – flera
 Han – flera